Городские планировочные районы Сингапура (ГПР; ) — это территории, на которые Управление городского развития () делит весь Сингапур для детального планирования каждого участка земли по всей территории этого небольшого государства. ГПР объединяются в пять более крупных регионов.

Городские планировочные районы были впервые введены в Сингапуре после выхода в 1991 года Концептуального Плана ().

Центральный регион ()
Бишань (; 90300)
Букит-Мерах (; 152800)
Букит-Тимах (; 69500)
Гайлан (; 118400)
Каланг (; 94600)
Марин-Парейд (; 44900)
Новена (; 45000)
Куинстаун (; 96300)
Танлин (; 16300)
Туа-Пайо (; 119000)
Южные острова ()
Центральный район ()
Деловой центр ()
Марина-Ист ()
Марина-Саут ()
Мьюзиум (Музей; )
Ньютон (; 5900)
Орчард ()
Аутрам (; 17000)
Ривер-Валли (; 8400)
Рочор (; 15600)
Речной район (Сингапур-Ривер; )
Стрейтс-Вью ()
Восточный регион ()
Бедок (; 285800)
Чанги ()
Чанги-Бей ()
Пая-Лебар ()
Пасир-Рис (; 129800)
Тампинис (; 256700)
Северный регион ()
Центральный водосборный район ()
Лим-Чу-Кан ()
Мандай ()
Сембаванг (; 67600)
Симпанг ()
Сунгей-Кадут ()
Вудлендс (; 234500)
Ишунь (ранее Ни-Сун) (; 180400)
Северо-Восточный регион ()
Ан-Мо-Кио (; 175000)
Хоуган (; 213600)
Северо-Восточные острова ()
Пунгол (; 54600)
Селетар ()
Сенканг (; 153000)
Серангун (; 122700)
Западный регион ()
Букит-Баток (; 141400)
Букит-Панджанг (; 124700)
Бун-Лей ()
Чоа-Чу-Кан (Цхуа-цху-кан) (; 168500)
Клементи (; 88100)
Джуронг-Ист (; 86800)
Джуронг-Уэст (; 253000)
Пайонир ()
Тенгах ()
Туас ()
Западные острова ()
Западный водосборный район ()

См. также 
 Регионы Сингапура
 Административное деление Сингапура

Ссылки 
 
 

 
Административное деление Сингапура